Дражновский сельсовет — административная единица на территории Стародорожского района Минской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Дражно.

География 
Граничит с Щитковичским, Новодорожским, Стародорожским сельсоветами Стародорожского района и землями Осиповичского района Могилёвской области.

История 
Дражновский сельский Совет образован 16 июля 1954 года.

Состав 
Дражновский сельсовет включает 6 населённых пунктов:
  — агрогородок.
 Залужье — агрогородок.
 Зеленая Дуброва — деревня.
 Корытище — деревня.
 Ляды — деревня.
 Подоресье — агрогородок.

Производственная сфера 
 Залужское лесничество ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз».
 ОАО «Залужье»
 ОАО «Ареса-агро».

Инфраструктура 
 3дравоохранение: 2 фельдшерско-акушерских пункта, 1 врачебная амбулатория, 1 аптека.
 Образование: 1 детский сад-общеобразовательная средняя школа, 1 средняя общеобразовательная школа, 1 детский сад.
 Культура: 1 сельский Дом культуры, 1 сельская библиотека-клуб, 2 сельские библиотеки.

Культура 

 Историко-краеведческий музей при местной школе, посвящённый быту сакунов  аг. Залужье

Достопримечательность 

 Церковь Святого Георгия (1905) в аг. Залужье. Деревянная православная церковь, памятник деревянного зодчества.

См. также 
 Стародорожский район

Примечания

Ссылки 
 Стародорожский райисполком 

Сельсоветы Стародорожского района